Simon Artig, född 1994, är en svensk bandyspelare. Han är en anfallare som representerar IFK Kungälv sedan 2014-15. Han har också representerat Lidköpings AIK och sin moderklubb Villa Lidköping BK

Simon Artig är en egen produkt som gjorde sin första match i Villa Lidköping som 17-åring. Han har mestadels representerat Lidköpings AIK i seniorsammanhang och Villa Lidköping i juniorelitserien. Han har också suttit med som junioravbytare i elitserie och slutspel 2011-2014.

2011-12 fick han sitta med som junioravbytare i SM-finalen mot Sandvikens AIK dock utan att få någon speltid.

2012-13 var han med i det Svenska juniorlandslaget som vann junior-EM

Inför Säsongen 2014-15 skrev Artig på ett ettårskontrakt med IFK Kungälv

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-12

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Personer från Lidköping
Födda 1994
Levande personer
Män